Jméno a příjmení Ivan Matoušek má více známých nositelů:

 Ivan Matoušek (důstojník) (1912–1944) – důstojník Československé armády a armády Svobodné Francie
 Ivan Matoušek (spisovatel) (* 1948) – český spisovatel, básník a výtvarník